Elegeion ist:

 Elegeion (Band), australische Gothic-Metal-Band
 eine andere Bezeichnung für das elegische Distichon

Siehe auch:

 Elegie